Giacomo Tazzini – architetto e ingegnere italiano
 Luigi Tazzini – pittore italiano
 Simona Tazzini – triplista italiana